Charlie Brooker (1932–2020) olimpiai bronzérmes kanadai jégkorongozó
 Charlie Brooker (1971) angol műsorvezető, író, forgatókönyvíró, producer